Summertime è una parola della lingua inglese che significa Tempo d'estate. Lo stesso termine può anche indicare:

Cinema 
Summertime – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Summertime – cortometraggio del 1929 diretto da John Foster 
Summertime – cortometraggio di animazione del 1935 diretto da Ub Iwerks
 Tempo d'estate (Summertime) – film del 1955 diretto da David Lean
 Summertime – film del 1982 diretto da Massimo Mazzucco
 Summertime – film del 2004 diretto da Walter Riccarelli
Summertime – film del 2018 diretto da Edward Burns

Letteratura 
 Tempo d'estate. Scene di vita di provincia (Summertime) – romanzo di John Maxwell Coetzee del 2009

Musica 
 Summertime –  brano musicale di George Gershwin dall'opera Porgy and Bess
 Summertime – album di Herb Alpert & the Tijuana Brass del 1971
 Summertime – album di Mongo Santamaría del 1980
 Summertime – album di Mina del 1991
 Summertime – singolo di DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince del 1991, dall'album Homebase
 Summertime – album del Ray Brown Trio con Ulf Wakenius del 1998
 Summertime – singolo di Beyoncé featuring P. Diddy del 2003, dall'album della colonna sonora di The Fighting Temptations
 Summertime – singolo di Kenny Chesney del 2006, dall'album The Road and the Radio
 Summertime – album di Jono Manson del 2007

 Summertime – singolo dei New Kids on the Block del 2008, dall'album The Block
 Summertime! – EP dei The Drums del 2009
 Summertime – singolo di Cody Simpson del 2010

Televisione 
 Summertime – serie televisiva italiana del 2020